Nina Meurisse – attrice francese
 Paul Meurisse – attore francese
 Xandro Meurisse – ciclista su strada belga